Within pode ser:

Within Temptation
Prince of Persia: Warrior Within
The Voice Within
Turning Season Within
Toward the Within
Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder
The Warrior Within 

Desambiguação